Иван Зиненко:
 Зиненко, Иван Гордеевич (1921—1968) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зиненко, Иван Лаврентьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.